El término Sacedón puede referirse a:

 Sacedón, municipio de la provincia de Guadalajara;

 Sacedón, despoblado de la provincia de Segovia;

 Ermita de Sacedón, ermita del siglo XVIII ubicada en el término municipal de Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

 Ermita de Nuestra Señora de Sacedón, ermita del siglo XIII ubicada en el término municipal del despoblado de Sacedón, en la actualidad en Lastras de Cuéllar (Segovia).